Handlungsorientierung steht für:

 Handlungsorientierter Unterricht, eine ganzheitliche und schüleraktive Unterrichtsform
 Handlungsorientiertes Lernen in der beruflichen Bildung
 Handlungsorientierung (Fremdsprachenunterricht) oder Handlungsorientierter Fremdsprachenunterricht
 handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht in der Deutschdidaktik
 Handlungs- und Lageorientierung, Persönlichkeitseigenschaften in der modernen Volitionspsychologie

Siehe auch:
 Handeln
 Handlungsregulationstheorie